Gammalstorp kan syfta på:
Gammalstorp, Sölvesborgs kommun – en småort i Sölvesborgs kommun
Gammalstorps socken – en socken i Blekinge ingick i Listers härad
 Gammalstorps landskommun – en tidigare kommun i Blekinge län
 Gammalstorps församling – en tidigare församling i Listers och Bräkne kontrakt, Lunds stift
 Gammalstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Gammalstorp i Lunds stift
Gammalstorp, Lidköpings kommun – ett gods i Lidköpings kommun
Gammalstorps mölla – en tidigare småort i Hässleholms kommun